Swooper is een personage uit de Mario-reeks.

Omschrijving
Swooper is een donkerblauwe vleermuis en vijand van Mario. Hij is een slaaf van Bowser. Als Mario niet bij hem in de buurt is slaapt hij. Wanneer Mario wel in de buurt komt, wordt Swooper wakker en valt hij aan. Swooper is niet bepaald sterk. Hij is verslaanbaar door op hem te springen of met een Power-Up. Swoopers komen voor in ondergrondse levels. Swooper maakte zijn debuut in Super Mario World, en verscheen daarna nog in Super Mario 64, Paper Mario, Super Mario 64 DS, Mario Kart DS, Paper Mario: The Thousand-Year Door, New Super Mario Bros., Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis, Mario Party 8, Super Mario Galaxy, Super Paper Mario, Mario Kart Wii, New Super Mario Bros. Wii, Super Mario Galaxy 2, Mario Kart 7, Mario Party 9, New Super Mario Bros. 2, Paper Mario: Sticker Star en New Super Mario Bros. U.

Personage uit Mario-spel